Southdown peut faire référence à:

 Southdown (race ovine), race de moutons
 Southdown (Harpenden), région Harpenden, Hertfordshire, Angleterre
 Southdown (Nouvelle-Zélande), dans la banlieue d'Auckland
 Southdown Creative, société de production cinématographique et vidéo américaine
 Southdown Motor Services, ancienne société de bus basée dans le Sussex, Angleterre
 Southdown Power Station, station d'alimentation à Auckland
 Southdown, entreprise de ciment acquis par Cemex

Voir aussi
 South Downs, Angleterre
 South Down
 Down south

Homonymie